20.000 Meilen unter dem Meer steht für:

 20.000 Meilen unter dem Meer, Roman des französischen Schriftstellers Jules Verne
 20.000 Meilen unter dem Meer (1916), US-amerikanischer Stummfilm von Stuart Paton
 20.000 Meilen unter dem Meer (1954), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Richard Fleischer
 20.000 Meilen unter dem Meer (1997), US-amerikanisch-australischer zweiteiliger Abenteuerfernsehfilm von Rod Hardy